Nottaway (rivier) - rivier in Canada
 Lac Nottaway - meer in Quebec, Canada
 Nottaway (plaats) -hoofdplaats van onderstaande county in Virginia
 Nottoway County - county in Virginia, Verenigde Staten